695